

Toponyme 

 Husson, commune française de la Manche, en Normandie

Patronyme 

 Adelin Husson (1899-1944), résistant belge ;
 Anne de Husson (1475-1540) ;
 Armand Husson (1809-1874), économiste français ;
 Bernard Husson, sculpteur tournusien contemporain ;
 Camille Louis Husson, érudit français ;
 Edmond Édouard Husson (1883–1973), général français ;
  ;
 Eugène Alexandre Husson (1786-1868), général français ;
 Eva Husson (née en 1977), réalisatrice française ;
 Gilles Husson (1951-2014), pilote français de moto ;
 Guy Husson (né en 1931), athlète français ;
 Guy Husson (1931-2015), joueur français de rugby à XV et de rugby à XIII ;
 Henri Husson (1852-1914), sculpteur et métallier français ;
 Honoré Jean Aristide Husson (1803-1864), sculpteur français  ;
 Jacques-Nicolas Husson (1754-1810), homme politique français ;
 Jean Husson (1923-2021), pompier et écrivain français ;
 Jean-François Husson (né en 1961), homme politique français ;
 Léon Husson (1897-1982), philosophe français ;
 Marcel Husson (né en 1937), footballeur français ;
 Michel Husson (1949-2021), économiste français ;
 Nicolas Husson, érudit français ;
  (1878–1963), général français ;
 Philippe Husson (né en 1927), diplomate français ;
 Raoul Husson, orthophoniste et essayiste français ;
 Roger Husson (1924–2000), homme politique français ;
 Roland Husson, diplomate français ;
 Sophie-Charlotte Husson (1975-), actrice française.

Culture 

 Le Rosier de madame Husson, roman de Maupassant (1887) dont ont été tirés les films suivants :
 Le Rosier de madame Husson (1932)
 Le Rosier de madame Husson (1950)
 Le Rosier de madame Husson, téléfilm diffusé dans le cadre de la série Chez Maupassant (2008)

Notes et références

Articles connexes 

 

Patronyme lorrain